El término disparidad puede hacer referencia a:

 La diferencia o desemejanza entre dos o más cosas;
 La desigualdad entre las características de dos o más entes, o entre el valor numérico dos o más cantidades;
 La desproporción entre los valores de dos o más magnitudes;
 El desequilibrio en un sistema.

Fisiología 
 Disparidad binocular, defecto en la visión binocular humana.

Estadística 
 Odds ratio o disparidad, cociente de razones probabilísticas.

Referencias